The Parent Trap is de titel van een aantal films over kinderen die hun gescheiden ouders bij elkaar willen krijgen, deels gebaseerd op het boek Das doppelte Lottchen (1949) van de Duitse schrijver Erich Kästner. Er zijn verschillende versies:

 een film uit 1961, zie The Parent Trap (1961)
 een remake van deze film uit 1998, zie The Parent Trap (1998)

Er zijn ook een aantal films met hetzelfde basisgegeven gemaakt:

 in 1986, zie Parent Trap II
 in 1989, zie Parent Trap III
 in 1989, zie Parent Trap: Hawaiian Honeymoon (ook wel Parent Trap IV)